Лібо (荔波喀斯特) — карстовий район в китайській провінції Ґуйчжоу. Є частиною так званного Південно-Китайського карсту, який у 2007 році занесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Опис 
Загальна площа становить га (буферна — 43,498). Розташована на південному заході провінції Гуйчжоу, в окрузі Лібо, тягнеться між лпато Гуйчжоу та низиною Гуансі. Складається з двох карстових утворень: Сяоціцзун (小七孔) та Дундо (洞多). Містить карбонатні відслонення, що формувалися протягом декількох мілійонів років.

Карстовий район Лібо являє собою унікальні карстові утворення у вигляді конусів і стовпів, що створює незрівнянний за красою пейзаж. Ця місцевість виглядає подібно загубленому світу. Свого часу був названий «одним з найкрасивіших місць Китаю», а також «одним з десяти прекраснейших лісів Китаю». Річки залишаються чистими, їх води виблискують красивою смарагдовою фарбою, на дні видно мінерали. Стрімчаки, що круто здіймаються, печери зі сталактитами, екзотичні тропічні і субтропічні рослини надають цій місцевості неповторну чарівність.

Відоме як місце концентрації національних меншин, зокрема народностей буї, шуй, мяо і яо. Будівлі зберігають древній стиль, — дерев'яні, з багатошаровими кривими дахами. Традиційний одяг місцевих жителів прикрашена нефритовими, срібними та перловими прикрасами, — як і сотні років тому. Сільські жителі все ще слідують стародавнім ритуалам.

Область орної землі є невеликою, ґрунти досить бідні. Такі умови практично ізолювали місцину від бурхливої індустріалізації, що проводиться в країні, сприявши збереженню первісної природи.

Історія 
Включення Лібо до Списку Всесвітньої спадщини змінило долю цього краю. У жовтні 2007 року близько 231 тис. туристів приїхали, щоб своїми очима побачити місця. Готелі були переповнені. Машини, туристичні автобуси і фургони вишикувалися на милі уздовж доріг, що ведуть до карстової області. За 7 днів (в загальнонаціональний канікулярний тиждень) туристи витратили близько 84 млн юанів (11,5 млн дол.). Сьогодні розширює інфраструктуру: за останні роки побудовано аеропорт у м. Гуйян, нові готельні комплекси, а рисові плантації вкриті асфальтовими дорогами.

Джерела 
 Libo Karst
 South China Karst

Геологія Китаю
Світова спадщина в Китаї
Гуйчжоу